Genesee (Colorado)
Genesee (Idaho)
Condado de Genesee

Desambiguações de topônimos